Girolamo Cornaro
Jeronim Korner (hrvatski pjesnik)